SLO je kratica, ki lahko pomeni:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Slovenijo
 splošni ljudski odpor

Kratice